Tи́ккури ( — старая финская мера стоимости для торговли и уплаты налогов, равная десяти шкуркам белки. Из четырёх тиккури состоит один киихтелюс. В старину шкурка белки являлась основной мерой стоимости на территории нынешней Финляндии. Район Тиккурила города Вантаа в Финляндии получил своё название благодаря этой мере.

Деньги Финляндии
История экономики Финляндии
Мех
Товарные деньги